Чорна () — город в медье Дьёр-Мошон-Шопрон в Венгрии, расположен примерно в 30 км к западу от Дьёра.

Население — 10 663 человека (2010). Площадь города — 91,73 км². Плотность населения — 116,24 чел./км².

Город Чорна, как и вся Венгрия, находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Central European Time (CET). Смещение относительно UTC составляет +1:00 (CET, зимнее время) / +2:00 (CEST, летнее время), так как в этом часовом поясе действует переход на летнее время.

Почтовый индекс — 9300. Телефонный код — (+36)96.

История
Название места происходит от славянского корня слова černá — черный. 13 июня 1849 года, во время войны за независимость Венгрии, в ходе ожесточенных уличных боев дивизия полковника Дёрдя Кмети выбила из Чорны австрийскую полубригаду генерал-майора Франца Висса.

Достопримечательностью города является средневековая католическая церковь, позднее перестроенная в стиле барокко.

Известные люди, связанные с Чорной:

 Янош Адер (1959 г.р.), политик, президент Венгрии в 2012 — 2022 г.г.
 Дэвид Гестетнер (1854–1939), изобретатель
 Ласло Хорват (1946 г.р.), современный пятиборец
 Янош Итцес (1944 г.р.), протестантский богослов
 Чаба Молнар (1979 г.р.), венгерский политик
 Золтан Сарка (1942–2016), футболист и тренер .
 Игнац Тилль (1891–1945), австрийский политик.

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки
 
 Официальный сайт 
 
 
 
 

Города Венгрии